Бартон има више значења:
 Округ Бартон (Канзас), је округ у америчкој савезној држави Канзас
 Округ Бартон (Мисури), је округ у америчкој савезној држави Мисури
 Бартон (Северна Дакота), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Северна Дакота
 Бартон (Вермонт), град је у америчкој савезној држави Вермонт
 Бартон (Канзас), град је у америчкој савезној држави Канзас
 Бартон (Мериленд), град је у америчкој савезној држави Мериленд
 Бартон (кратер), метеорски кратер на површини Венере
 Бартон (геологија), геолошки век